gravimetrija (fizika) je određivanje polja sile teže mjerenjem njezina ubrzanja u različitim točkama na Zemlji. Primjenjuje se u geodeziji (izračunavanje oblika geoida), geofizici (razdioba masa u Zemljinoj kori), geologiji (otkrivanje rudnih ležišta), geodinamici (recentna tektonika, potresi, vulkanska aktivnost), astronomiji i drugom. Dolazi od latinske riječi gravis, što znači težak.
 gravimetrijska analiza, u kemijskoj analizi, je skup kvantitativnih metoda u kojima, dodatkom prikladnoga reagensa, neki sastojak otopine kemijski reagira i tvori teškotopljivi talog. Talog se zatim odjeljuje filtracijom, ispire, suši ili žari, pa se kao stabilan spoj poznata sastava važe analitičkom vagom. Na temelju izmjerene mase taloga izračunava se masa, odnosno udio ili koncentracija određivane tvari u uzorku.
 elektrogravimetrija je elektroanalitička kemijska tehnika kojom se određuje koncentracija tvari u otopini na temelju mase taloga, najčešće metala ili njegova oksida, koji nastaje na elektrodi kao produkt elektrokemijske reakcije. Najčešće se rabe platinske elektrode razmjerno velike površine, koje uz intenzivno miješanje otopine omogućuju kraću kvantitativnu elektrolizu. Najmanja koncentracija koja se tom tehnikom može odrediti kreće se oko 10–3 mol/dm³.

Izvori